Ники́тин — русская фамилия, образованная от имени Никита (женская форма — ), также топоним. В Списке общерусских фамилий занимает 54-е место.

Известные носители

А 
 Никитин, Агафон (1848—1880) — русский солдат-артиллерист, герой туркестанских походов.
 Никитин, Альберт Николаевич (1936—2022) — советский учёный.
 
 
 
 
 
 Никитин, Анфал (?—1417) — новгородский боярин.
 Никитин, Аркадий Васильевич (1914—1987) — советский археолог, исследователь укреплений российских оборонительных линий.
 Никитин, Арсений Павлович (1913—1989) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Артём Геннадьевич (род. 1999) — российский хип-хоп-исполнинитель, более известный как Mayot.
 Никитин, Афанасий (?—1474) — русский путешественник, купец.

Б

В 
 
 
 
 Никитин, Виталий Александрович (род. 1971) — советский и российский футболист (мини-футбол).
 Никитин, Владилен Валентинович (1936—2021) — депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 10—11-го созывов.
 
 Никитин, Владимир Илларионович (род. 1949) — советский и российский актёр.
 Никитин, Владислав Алексеевич (род. 1997) — российский футболист.

Г 
 Никитин, Гавриил Иванович (1884—1910) — участник декабрьского вооружённого восстания 1905 года в Москве.
 
 
 
 
 Никитин, Гурий (ок. 1620—1691) — мастер русской стенописи XVII века.

Д

Е 
 
 Никитин, Евстафий Петрович (1918—1990) — делегат XXIV съезда КПСС. 
 Никитин, Ефим Никитич (1912—2000) — актёр и режиссёр, педагог, драматург, публицист.

И 
 
 Иоанн (в миру Никитин; ?—1799) — епископ Русской православной церкви, епископ Великоустюжский и Тотемский.
 
 Никитин, Иоганн Иванович (1929—1990) — российский советский спортсмен, стрелок по движущимся мишеням.

К 
 
 Никитин, Кузьма Николаевич (1887—1965) — советский дипломат, Полномочный представитель СССР в Эстонии (1937—1940).

М 
 Никитин, Максим Константинович (род. 1994) — украинский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Никитин, Матвей Тимофеевич (1911—1981) — советский генерал-полковник танковых войск.
 Никитин, Митрофан Михайлович (1888—1934) — совхозник, стрелявший в тело Ленина.
 
 Никитин, Мстислав Константинович (1917—1989) — инженер путей сообщения, специалист в области мостостроения, педагог.

Н 
 Никитин, Никита Александрович (род. 1986) — российский хоккеист.

О 
 Никитин, Олег Викторович (род. 1965) — российский лингвист, профессор МГОУ и ПетрГУ.

П 
 Никитин, Павел Николаевич (1907—1972) — председатель Совета Министров Удмуртской АССР (1948—1952).

Р 
 Никитин, Роман Александрович (род. 1976) — российский актёр.
Никитин, Роман Никитич (1691—1753) — русский художник.
 Никитин, Роман Фадеевич (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Никитин, Рудольф Иванович (1937—2019) — советский и российский деятель промышленности, народный депутат СССР.

С 
 
 
 Никитин, Станислав Игоревич (род. 1995) — российский фристайлист (акробатика).
 Никитин, Степан Андреевич (1904—1976) — Герой Советского Союза.

Т 
 Никитин, Тихон Николаевич (в монашестве Модест; 1867—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Смоленский и Вяземский.

Ф 
 Никитин, Фавст Васильевич (1894—1992) — советский зоотехник, кроликовод-селекционер, лауреат Сталинской премии.

Ю

Топоним 
 Никитин — хутор в Ростовской области.



См. также 
 
 Никитины

Примечания